Гран-при Великобритании  года — восьмой этап чемпионата Формулы-1 2009 года, проходил с 19 по 21 июня 2009 года на трассе Сильверстоун, (Великобритания).

Перед гонкой местный гонщик Дженсон Баттон лидировал в личном зачёте, на 26 очков обгоняя напарника по Brawn GP Рубенса Баррикелло. Баррикелло на шесть очков опережает гонщика Red Bull Себастьян Феттель, который в свою очередь опережал своего напарника Марка Уэббера на полтора очка.

Команда Росса Брауна лидирует в кубке конструкторов, опережая Red Bull Racing на 39,5 очков, а она опережает японского автопроизводителя Toyota.

Гонку выиграл Себастьян Феттель, в то время как лидер чемпионата Дженсон Баттон финишировал всего лишь шестым.

Квалификация 
Квалификация проходила в самых холодных условиях за весь год, температура была всего лишь шестнадцать градусов по Цельсию. Большую часть первой сессии лидировали гонщики Red Bull, вплоть до того как в конце сессии Кадзуки Накадзима опередил быстрейшего гонщика на три десятых. Сессия завершилась преждевременно, когда на последней минуте Адриан Сутиль разбился в Abbey, заставив действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона прервать его финальный круг и оставив его 19-м. Джанкарло Физикелла, Себастьен Бурде, Сутиль и Себастьен Буэми также не смогли пройти в следующую часть квалификации. Впоследствии оказалось что авария произошла из-за неисправности тормозов.

Вторая часть квалификации началась только после того как автомобиль Сутиля эвакуировали с трассы, с сохранившимися погодными условиями Red Bull продолжала доминировать с Марком Уэббером который большую часть опережал Себастьяна Феттеля, но он опередил Уэббера в финальной попытке. Лидер чемпионата Дженсон Баттон был на грани и практически не прошёл в следующую часть квалификации, но на последних минутах сессии смог показать восьмое время. Фелипе Масса, Роберт Кубица, Хейкки Ковалайнен, Нельсиньо Пике и Ник Хайдфельд не смогли пройти дальше.

В третьей и заключительной части квалификации на большинстве автомобилей были установлены мягкие покрышки. Себастьян Феттель взял поул опередив Рубенса Баррикелло, Уэббер показал третье время. Баттон квалифицировался шестым, показав худший результат в сезоне в то время как квалифицировавшийся перед ним Накадзима показал свой лучший результат в карьере.. Когда был опубликован вес автомобилей, оказалось что автомобиль Феттеля был на 9 кг тяжелее автомобиля Brawn Баррикелло и 7 кг тяжелее автомобиля напарника Уэббера. После квалификации было объявлено, что отказ BMW Sauber от KERS признан успешным.

Квалификация

Гонка 

|}
Круги лидирования: Феттель (1—44) — Уэббер (44—47) — Феттель (47—60)

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании